O Deportivo Guastatoya é um clube de futebol guatemalteco fundado em 2010 com sede em Guastatoya. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Guastatoya
Clubes de futebol fundados em 2010
Fundações na Guatemala em 2010
El Progreso (departamento)